Павлодарский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Павлодарский сельсовет — в Жердевском районе Тамбовской области.
 Павлодарский сельсовет — в Уваровском районе Тамбовской области.